Brittisk kan syfta på:

 Brittisk – något med landet Storbritannien
 Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland – det formella namnet på Storbritannien från den 12 april 1927
 Förenade kungariket Storbritannien och Irland – det formella namnet på Storbritannien från 1 januari 1801 till den 12 april 1927
 Kungariket Storbritannien  – en suverän stat i nordvästra Europa som existerade mellan 1707 och 1800
 Britter – medborgare i landet Storbritannien
 Brittisk engelska – den variant av det engelska språket som talas och skrivs i Storbritannien
 Brittiska öar – en term inom brittisk lagstiftning inefattande Storbritannien, Jersey, Guernsey och Isle of Man
 Brittiska öarna – en ögrupp i norra Västeuropa
 Brittiska imperiet – den officiella benämningen på Storbritanniens kolonialvälde och maktområde

Se även 
 Brittiska – flera språk
 Storbritannien (olika betydelser)
 Förenade kungariket (olika betydelser) – flera områden med kungariken
 Angloirländare – 1800-talet och tidigt 1900-tal en privilegierad samhällsklass i Irland